— японский детективный роман Кэя Йи, вышедший в 1999 году.

Роман был адаптирован в виде аниме в 2020 году студией Liden Films.

Сюжет 
1909 год, эпоха Мэйдзи. История рассказывает о том, как Такубоку Исикава и  берутся за расследование истории о появляющемся в Рёнкаку, первом построенном в западном стиле небоскребе Японии, призраке.

Персонажи 
 — частный сыщик, открывший агентство «Дятел». Его образ основан на образе поэта Такубоку Исикава.
 Сэйю: Синтаро Асанума

 — помощник Такубоку. Образ основан на лингвисте Кёсукэ Киндаити.
 Сэйю: Такахиро Сакураи

Медиа

Роман 
Детективный роман был написан Кэем Йи и впервые издан в 1999 году издательством Tokyo Sogensha в формате танкобон. В 2008 году он был переиздан в меньшем размере — бунко.

Манга 
Синъя Минами создал мангу на основе романа, она печаталась в журнале Young Magazine the 3rd издательства Kodansha с июня 2020 года, а после его закрытия — в Monthly Young Magazine. Последняя глава вышла 20 мая 2021 года в июньском выпуске журнала. Её первый том вышел 19 февраля 2021 года, а второй — 19 августа того же года.

Аниме 
22 марта 2019 года было объявлено об адаптации в виде аниме-сериала. Съёмками занималась студия Liden Films под руководством Симпэя Эдзаки, режиссёром стал Томоэ Макина, за написание сценария отвечал Таку Кисимото. Дизайном персонажей занимался иллюстратор Сюити Хара. Начало показа на каналах TOKYO MX, BS Fuji и CS Family состоялось 13 апреля 2020 года. Макото Фурукава исполнил начальную песню сериала Honjitsu mo Makoto ni Seiten Nari, тогда как NOW ON AIR исполняют завершающую Gondola no Uta.

Критика 
Детективная история выполнена в стиле Эллери Куина — зритель получает все подсказки и может разгадывать дело по ходу произведения вместе с героями. Более того, все дела постепенно складываются в общую картину. В то же время множество персонажей, высказывающих свои теории, а не постепенное раскрытие, построенное на нахождении улик, может быть разочаровывающим.

Динамика отношений главных героев нездорова — Такубоку Исикава постоянно использует Кёсукэ и в то же время обращается с ним, как с мусором. Но она делает интересной главную трагедию истории — Исикава умер в 1912 году от туберкулёза. Игра Такахиро Сакураи (Кёсукэ) позволяет ощутить переживания за человека не из-за него самого, а из-за того, что он дорог кому-то другому.

Аниме поднимает темы христианства, удовольствия и правды, частично скрывающейся за уловками.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт
В базах данных

Liden Films